Gminy w USA:
 Swain (ang. Swain Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Swain (ang. Swain County) – w stanie Karolina Północna